Timas bezeichnet:
 Timas (Verlag), türkischer Verlag

Timas ist der Nachname von:
 Manuel Timas (* 1974), kapverdischer Fußballschiedsrichter
 Rick Timas, Musikproduzent